Giorgio Strehler – regista teatrale e direttore artistico italiano
 Teatro Strehler – sede principale del Piccolo Teatro di Milano
 René Strehler – ciclista su strada e pistard svizzero